Benedikt Hugi ist der Name folgender Personen:

* Benedikt Hugi (Venner)  (1460–1520/1521), Solothurner Venner
 Benedikt Hugi (Stadtschreiber) (1593–1639), Solothurner Stadtschreiber und Offizier